David Cooper ist der Name folgender Personen:

* David Cooper (Mediziner) (1931–1986), südafrikanischer Psychiater
 David Cooper (Leichtathlet) (* 1934), britischer Ultraläufer 
 David Cooper (Produzent), US-amerikanischer Filmproduzent 
 David Cooper (Eishockeyspieler) (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 David Y. Cooper (1924–2013), US-amerikanischer Biochemiker und Pharmakologe